Albert Eloy – calciatore francese nato nel 1892 e morto nel 1947
 Albert Eloy – calciatore francese nato nel 1927 e morto nel 2008